Кицин дім () — термін, що має кілька значень:
 «Кицин дім» — віршована казка Самуїла Маршака.
 «Кицин дім» — мальований чорно-білий мультфільм 1938 року, студія «Союзмультфільм», реж. Пантелеймон Сазонов. 
 «Кицин дім» — мальований кольоровий мультфільм 1958 року, студія «Союзмультфільм», реж. Леонід Амальрік.
 «Кицин дім» — ляльковий мультфільм 1982 року, студія творче об'єднання «Екран», реж. Маріанна Новогрудська.